Stati Uniti d'America
 Brookline – comune della contea di Norfolk, Massachusetts
 Brookline – comune della contea di Hillsborough, New Hampshire
 Brookline – città della contea di Windham, Vermont